Adalbert Hämel ist der Name folgender Personen:

* Adalbert Hämel (Komponist) (1860–1932), deutscher Komponist
 Adalbert Hämel (Romanist) (1885–1952), deutscher Romanist